El término geminación puede referirse a:

 Geminación (literatura), un recurso literario que consiste en la repetición de sonidos;
 Geminación (fonología), un proceso fonológico que consiste en el reforzamiento (alargamiento) de una consonante simple o resolución de grupos consonánticos en una consonante doble.